Евге́ний Евге́ньевич Донско́й (род. 9 мая 1990 года, Москва, СССР) — российский профессиональный теннисист; обладатель Кубка Дэвиса (запасной игрок) и Кубка ATP (капитан) 2021 года. Победитель 12 турниров серии «челленджер» в одиночном разряде.

Общая информация 
Евгений — один из трёх сыновей Ирины и Евгения Донского-старшего; его братьев зовут Григорий и Максим. Отец — бизнесмен, мать — предприниматель.

В теннисе с семи лет. Начал занятия им вместе со своим отцом. Любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд. Кумиром в теннисе в детстве был Евгений Кафельников.

Спортивная карьера 
Начало карьеры
Профессиональную карьеру Евгений начал в 2007 году. Первых титулов на турнирах из серии «фьючерс» он добился в 2008 году.
В октябре того же года состоялся дебют Донского в основной сетке турнира ATP, когда он получил специальное приглашение от организаторов турнира в Москве. В первом своём матче на таком уровне он уступил сербу Виктору Троицки. Следующее появление в туре произошло через год вновь на Кубке кремля, где в первом раунде россиянин проиграл Потито Стараче. В феврале 2011 года Донской выиграл первый в карьере «челленджер», сумев взять этот трофей в Касабланке. В ноябре совместно с Игорем Андреевым он выиграл парный «челленджер» в Женеве.

В феврале 2012 года Донской победил на «челленджере» в Мекнесе. В июле он берёт «челленджер» в Астане, а в августе в Сеговии. Ещё одну победу на «челленджерах» Евгений одержал в ноябре в Лафборо и после неё впервые вошёл в Топ-100 мирового рейтинга теннисистов. В конце того же месяца он выиграл «челленджер» в Тюмене. В январе 2013 года Донской дебютировал в основных соревнованиях турниров серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Австралии. Сразу же ему удалось пройти в третий раунд, обыграв Адриана Унгура и Михаила Южного. В борьбе за выход в следующий раунд Евгений проиграл японцу Кэю Нисикори. В апреле он впервые сыграл в составе сборной России в отборочном розыгрыше Кубка Дэвиса. В матче против сборной Великобритании он сыграл две одиночные встречи, выиграв одну из них и проиграв вторую. По итогу россияне уступили с общим счётом 2-3. На дебютном Открытом чемпионате Франции Донской вышел во второй раунд. В июне на травяном турнире в Хертогенбосе он впервые вышел в четвертьфинал основных соревнований тура, обыграв Джона Изнера и Робина Хасе. На Уимблдонском турнире россиянин вновь сыграл против Изнера в матче первого раунда и на этот раз проиграл. На Открытом чемпионате США Донской выиграл два матча — у Юргена Мельцера и Петера Гоёвчика и вышел в третий раунд.

2014-16

Следующий раз на турнир Большого шлема Донской попал в июне 2014 года, сыграв на Уимблдоне, где проиграл в первом раунде Бернарду Томичу. На Открытом чемпионате США в том же сезоне он в напряженном пятисетовом поединке первого раунда проиграл соотечественнику Александру Кудрявцеву. В сентябре он помог сборной обыграть в отборочном раунде кубка Дэвиса португальцев (4-1), сыграв один победный матч против Жуана Соузы.

В марте 2015 годаон сыграл в составе России против Дании и свой матч проиграл, однако это было единственной поражение сборной в том матче и россияне прошли дальше. В июле он помог обыграть сборную Испании, которая в матче с россиянами считалась фаворитами. Донской принёс команде два очка, выиграв 21-ю ракетку мира на тот момент Томми Робредо и парную встречу в дуэте с Константином Кравчуком. В августе впервые за три года Евгений победил на «челленджере», взяв главный приз в Сеговие. На Открытый чемпионат США он пробился через квалификацию и в стартовом матче обыграл Люку Пуя. Во втором раунде он проиграл действующему чемпиону турнира Марину Чиличу. В сентябре он поучаствовал в матче отборочного раунда за попадание в основной розыгрыш Кубка Дэвиса на следующий сезон. Россияне встречались с итальянцами и проиграли со счётом 1-4, а Донской сыграл парную встречу с Кравчуком, которую проиграл. В октябре на кубке Кремля он впервые в карьере вышел в полуфинал турнира АТП. В борьбе за выход в решающий матч он не смог победить хорвата Марина Чилича.

На Открытом чемпионате Австралии 2016 года Донской в матче второго раунда в пятисетовом матче проиграл 15-му в мире Жилю Симону — 3-6, 7-5, 6-7(1), 6-4, 5-7. В марте он поучаствовал в разгроме Швеции (5-0) в отборе кубка Дэвиса, принеся своё очко в парной встрече. В апреле он побеждает на «челленджере» в Раанане. На Открытом чемпионате Франции в первом раунде его разгромил испанец Давид Феррер, а на Уимблдоне также на старте Евгений проиграл в четырёх сетах Александру Долгополову. В июле Донской выиграл «челленджер» в Астане. В августе он впервые сыграл на Олимпийских играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро. Начало турнира сложилось для россиянина удачно. В первом раунде он обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а во втором раунде неожиданно обыграл № 12 в мире на тот момент Давида Феррера (3-6, 7-6(1), 7-5). В матче третьего раунда Донской не смог навязать борьбу Стиву Джонсону и проиграл, взяв всего два гейма. Донской и Джонсон вновь встретились на Открытом чемпионате США и на этот раз Евгений смог создать трудности американцу, который затратил для победы все пять сетов (6-4, 6-1, 6-7(2), 3-6, 3-6). В сентябре Донской сыграл против Михаила Кукушкина в отборочном матче Кубка Дэвиса и проиграл его. Это поражение в той встрече было единственным у Россиян и они выиграл 3-1, вернувшись в основной розыгрыш кубка.

2017
В январе 2017 года Донской в дуэте с Михаилом Елгиным выиграл парный титул на «челленджере» в Рене. В феврале на турнире в Дубае, куда он попал через квалификацию, россиянин сотворил сенсацию в матче второго раунда, обыграв знаменитого Роджера Федерера со счётом 3-6, 7-6(7), 7-6(5). Это был их первый «очный матч» в карьере и Донской по ходу матча смог отыграть три матч-бола во втором сете. Для швейцарца, который недавно выиграл Открытый чемпионат Австралии, это поражение стало первым в сезоне. После этой победы Евгений проиграл в следующем раунде Люке Пую. В марте он выиграл «челленджер» в Чжухае. На Открытом чемпионате Франции он выбыл уже на старте, проиграв Виктору Троицки.

2018

В середине февраля на турнире в Делрей-Бич, Евгений сумел дойти до четвертьфинала, в котором уступил американцу Стиву Джонсону. По ходу турнира обыграл американца Дональда Янга и Дэриана Кинга из Барбадоса.

2019

На Открытом чемпионате США проиграл в первом раунде Борна Чоричу в трёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (24)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (4)

Поражения (6)

Финалы командных турниров (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 8 февраля 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#efefef"
! Турнир !! 2010 !! 2011 !! 2012 !! 2013 !! 2014 !! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 !! 2021 !! Итог !! В/П закарьеру
|-
| colspan="15" | Турниры Большого Шлема
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Открытый чемпионат Австралии
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|3Р
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|К
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 5
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|5-5
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Открытый чемпионат Франции
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1-4
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Уимблдонский турнир
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|К
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 5
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-5
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Открытый чемпионат США
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|3Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 8
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|4-8
|-
| style="background:#EFEFEF;" |Итог
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center"  style="background:#EFEFEF;"|0 / 2
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 1
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 3
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 4
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 2
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 2
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 0
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |0 / 22
| align="center" style="background:#EFEFEF;" |
|-
|style="background:#EFEFEF;"| В/П в сезоне
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-0
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-0
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-0
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|5-4
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-2
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|1-1
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|1-4
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|1-3
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|1-4
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|1-2
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-2
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|0-0
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|
|style="background:#EFEFEF;" align="center"|10-22
|-
| colspan="15" | Олимпийские игры
|-
|style="background:#EFEFEF;"| Летняя олимпиада
|align="center" colspan="2" style="color:#cccccc;"|Не проводился
|align="center"|-
|align="center" colspan="3" style="color:#cccccc;"|Не проводился
| align="center" style="background:#afeeee;"|3Р
|align="center" colspan="4" style="color:#cccccc;"|Не проводился
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|2-1
|-
|colspan=15 align=left|Турниры Мастерс
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Индиан-Уэллc
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center" style="background:#afeeee;"|3Р
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|К
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 4|align="center" style="background:#EFEFEF;"|3-4
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Майами
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|К
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 3|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1-3
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Монте-Карло
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-1
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Мадрид
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|-
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1-1
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Рим
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 0|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-0
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Торонто/Монреаль
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|2Р
|align="center"|К
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1|align="center" style="background:#EFEFEF;"|1-1
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Цинциннати
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 0|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-0
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Шанхай
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|К
|align="center"|-
|align="center" style="color:#cccccc;"|НП
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 0|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-0
|-
|bgcolor=#EFEFEF align=left|Париж
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center" style="background:#afeeee;"|1Р
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|-
|align="center"|
|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0 / 1|align="center" style="background:#EFEFEF;"|0-1
|-
| colspan="15" | Статистика за карьеру|-style="background:#EFEFEF;"
|style="background:#EFEFEF;" | Проведено финалов|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|
|-style="background:#EFEFEF;"
|style="background:#EFEFEF;" | Выиграно турниров|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|0|align="center"|
|-style="background:#EFEFEF;"
|style="background:#EFEFEF;" | В/П: всего'|align="center"|1-2
|align="center"|0-2
|align="center"|0-4
|align="center"|13-20
|align="center"|4-9
|align="center"|6-6
|align="center"|7-20
|align="center"|5-14
|align="center"|14-22
|align="center"|3-6
|align="center"|1-4
|align="center"|0-0
|align="center"|
|align="center" |54-111
|-style="background:#EFEFEF;"
|style="background:#EFEFEF;" | Σ % побед
|align="center"|33 %
|align="center"|0 %
|align="center"|0 %
|align="center"|39 %
|align="center"|31 %
|align="center"|50 %
|align="center"|26 %
|align="center"|26 %
|align="center"|39 %
|align="center"|33 %
|align="center"|20 %
|align="center"|0 %
|align="center"|
|align="center"|33 %
|-
|}
К — проигрыш в квалификационном турнире.

 Победы над теннисистами из топ-10 По состоянию на 8 февраля 2021 года''

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты России
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма